Paparazzi bezeichnet:

 eine bestimmte Art von Pressefotografen, siehe Paparazzo
 Paparazzi (Film), US-amerikanischer Thriller von Paul Abascal (2004)
 Paparazzi (Lied), Lied von Lady Gaga (2009)
 Paparazzi (Xzibit), Lied von Xzibit
 Paparazzi (Jethro Tull), Lied von Jethro Tull
 Paparazzi (Computerspiel), Videospiel auf der PlayStation 2
 Paparazzi (Projekt), Projekt zur Entwicklung eines Autopiloten für unbemannte Luftfahrzeuge  

Siehe auch:
 Höfliche Paparazzi, Internetforum